Ibalia är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Ibalia ingår i familjen skärknivsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skärknivsteklar
Ibalia